Sceaux peut faire référence à :
 Sceaux, commune française de l'Yonne ;
 Sceaux, commune française des Hauts-de-Seine.

Voir aussi 

 Sceaux-d'Anjou, commune française de Maine-et-Loire
 Sceaux-du-Gâtinais, commune française du Loiret
 Sceaux-sur-Huisne, commune française de la Sarthe

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France